Ігор Андрєєв і Микола Давиденко були чинними чемпіонами, але не змогли захистити свій титул. У фіналі їх перемогли Макс Мирний і Михайло Южний з рахунком 5–1, 5–1.

Сіяні гравці

Сітка

Посилання 
 Кубок Кремля 2005 Men's Doubles Draw 

2005
Кубок Кремля